Вале́рий Гео́ргиевич Трауго́т (23 июня 1936, Ленинград — 5 октября 2009, Санкт-Петербург) — советский и российский художник,  книжный график, заслуженный художник Российской Федерации, участник творческого содружества Г. А. В. Траугот (с отцом Георгием и братом Александром). Член Союза художников России (с 1965 года), председатель бюро секции графики Союза художников Санкт-Петербурга.

Биография 
Валерий Траугот родился в Ленинграде в семье художников Георгия Траугота и Веры Яновой. Фамилия его отца писалась как Трауготт, но он изменил её написание в конце 1920-х годов.

С 1941 года, на протяжении всей Великой Отечественной войны, вместе с другими детьми — В. Г. Петровым, Г. А. и О. А. Почтенными, В. В. Прошкиным, К. И. Суворовой, О. А. Скрыпко, был в эвакуации в селе Емуртла Упоровского района Тюменской области. Первым его учителем стал сопровождавший детей, раненый на Ленинградском фронте, скульптор Г. А. Шульц.

В 1945 году Валерий Траугот вместе с упомянутыми детьми ленинградских художников возвращается в Ленинград. С юности дружеские узы связывали В. Г. Траугота со скульптором О. А. Скрыпко, архитектором Е. П. Линцбахом, художником-фотографом Ф. Ф. Беренштамом, скульптором М. В. Войцеховским и очень многими другими — художниками, учёными, поэтами, артистами, музыкантами, издателями.

В 1948 году поступил учиться в СХШ при Академии художеств. Закончил СХШ в 1955 году. Позднее, в начале 2000-х написал воспоминания о времени своей учёбы в СХШ.

Своим основным учителем В. Г. Траугот всегда считал отца — Георгия Николаевича Траугота, отмечая, что в детские годы его художественным обучением занимался также друг отца, художник В. В. Стерлигов.

С 1955 года продолжил учёбу в Москве, в Суриковском институте (на отделении скульптуры).

В 1957 году перевёлся в Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В. И. Мухиной, где учился на монументальном отделении у В. И. Ингала, закончил его в (1960).

Начал участвовать в общих выставках в 1955 году.

Первая персональная выставка «Тигры и кошки» прошла в Ленинграде в 1959 году — в квартире В. В. Стерлигова на Большом проспекте Петроградской стороны, д. 98.

Первая книга, проиллюстрированная братьями Траугот под руководством отца, и под общей подписью Г. А. В. Траугот, вышла в 1956 году.

В 1950-х начал вместе с братом работать в скульптуре малых форм. Вместе с А. Г. Трауготом им сделано несколько работ в фарфоре, выпущенных значительным тиражом в кооперативной артели «Прогресс» (Ленинградская область); первая модель — фарфоровая статуэтка «Клоун с собачкой» (роспись в двух вариантах — клоун в зеленом и чёрном костюме). По моделям А. и В. Трауготов производились тиражные фарфоровые фигурки, изображающие сказочных персонажей: «Чиполлино», «Папа Карло и Буратино» и «Мальвина с Артемоном». При создании этих произведений скульптурную часть работы, в большей степени выполнял Александр Георгиевич Траугот, роспись делал Валерий Георгиевич Траугот. С начала 1960- х гг. сотрудничал с ЛФЗ им М. В. Ломоносова.

Работал, преимущественно в книжной графике, станковой графике. Обращался также к круглой скульптуре, создавал живописные произведения.

В 1965 году вступил в ЛОСХ. С 1987 по 2009 год, до конца жизни, возглавлял бюро секции графики Союза художников, состоял в его правлении. Участник многочисленных выставок.

С 1985-го по 1993 год — главный художник издательства «Детская литература». С 2002 года возглавлял издательство «Царское село».

В 2005 году получил звание Заслуженного художника РФ.

В 2009 году написал воспоминания о художниках, с которыми дружил в течение жизни.

Скончался 5 октября 2009 года, похоронен на Серафимовском кладбище, рядом с отцом и матерью.

Жена — актриса Алла Андреева, сын — актёр Георгий Траугот (1965—2010), внучка — Александра Траугот.

Г. А. В. Траугот 

Валерий Георгиевич начал работу в области детской книжной иллюстрации в 1956 году совместно с отцом и братом — под псевдонимом Г. А. В. Траугот.

Награды и выставки 
На всероссийских конкурсах братья Трауготы получили более 30 дипломов, из которых 14 — первой степени (в том числе награждены дипломами Комитетов по печати СССР и РФ за иллюстрации к сказкам Х. К. Андерсена).

Художники регулярно участвуют в выставках книг и иллюстраций в России, Германии, Италии, Чехии, Словакии, Польше, Японии, Франции.

Работы братьев А. и В. Трауготов находятся в музеях Москвы (в том числе в Третьяковской галерее), Санкт-Петербурга, Твери, Архангельска, Петрозаводска, Вологды, Иркутска, Красноярска, Рязани, Калининграда; за рубежом: в музее Андерсена в Одессе, в Японии, Германии, Чехии и др., а также во многих частных коллекциях в Европе, США, Израиле.

Примечания

Литература 
 Валерий Траугот. Воспоминания// Experiment/Эксперимент: Журнал русской культуры. — № 16: Шестнадцать пятниц: Вторая волна ленинградского авангарда. Издание подготовила Елена Спицына: В 2-х ч. LA (USA), 2010. — Ч. 2. —С. 132—172.
 Семья Траугот.Альманах. Спб.: Рalace Еditions, 2012.
 Кудрявцева Л., Фомин Д. Линия, цвет и тайна Г. А. В. Траугот. — СПб. : Вита Нова, 2011.
 Кошелев В. Ветер за окном. — СПб. : Агат, 2003. — С.116—117.
 Траугот А. Г. Квартира № 6 // Ничто не забыто: 320 страниц о 900 днях блокады Ленинграда 1941—1944. Сборник. Редактор-составитель Д. Колпакова. — СПб. : ДЕТГИЗ—-Лицей, 2005. — С. 108—117
 Яков Друскин. Дневники. — СПб.: Академический проект, 1999. — С. по указ.
 В. Траугот. Династия Чарушиных. http://anima.ucoz.ru/vstrechi/char/char_7_srv.html

Ссылки 
 Скульптор Траугот Г. А.В. — на сайте «Советский фарфор»
 Сканы детских книг с иллюстрациями Траугот Г.А.В. на сайте детской онлайн-библиотеки
 https://web.archive.org/web/20130102134056/http://rusmuseum.ru/exhib/lenta/exhibition2012/sem_ya_traugot
 https://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=hg0toMRW4Ok
 https://www.youtube.com/watch?v=2QPz0XHnprI
 https://www.youtube.com/watch?v=Yp98UNHfVKc
 https://web.archive.org/web/20120830211354/http://www.tv100.ru/news/v-mramornom-dvorce-otkrylas-vystavka-semya-traugot-61184/

Художники России
Выпускники Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии
Художники России XX века
Художники Санкт-Петербурга
Художники-иллюстраторы России
Художники СССР
Графики России
Члены Союза художников СССР
Художники XX века
Графики СССР
Художники-пейзажисты России
Писатели Санкт-Петербурга
Персоналии:Пушкин
Похороненные на Серафимовском кладбище